Imbert ist ein römisch-katholischer Vorname und der Familienname folgender Personen:

 Antonio Imbert Barrera (1920–2016), dominikanischer Politiker und Staatspräsident
 Charles Imbert (* 1952), französischer Ruderer
 Claudi Martínez i Imbert (1845–1919), katalanischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Diego Imbert (* 1966), französischer Jazzmusiker
 Enrique Anderson Imbert (1910–2000), argentinischer Literaturkritiker und Schriftsteller
 Esther Imbert (1570–nach 1593), Mätresse des französischen König Heinrich IV.
 Georg Imbert (1884–1950), deutsch-französischer Erfinder 
 Jacques Imbert (1929–2019), französischer Mafioso
 Jean-Paul Imbert (* 1942), französischer Organist
 Laurent Imbert (1796–1839), französischer römisch-katholischer Missionar und Bischof
 Patrick Imbert (* 1977), französischer Animator und Filmregisseur
 Peter Imbert, Baron Imbert (1933–2017), britischer Politiker und Polizist
 Raphaël Imbert (* 1974), französischer Jazzmusiker

Der Vorname stammt von einem Bischof aus Brabant, der heiliggesprochen wurde

Siehe auch:

 Imbert-Fedorov-Effekt
 Mount Imbert, Berg im ostantarktischen Königin-Maud-Land